Шиченга:

 Шиченга — посёлок в Междуреченском районе Вологодской области.
 Шиченга — река, приток Сямжены.
 Шиченга — река, приток Вели.